Борис Самсонов:
 Самсонов, Борис Васильевич (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Самсонов, Борис Иванович (род. 1938) — председатель Совета Министров Крыма.
 Самсонов, Борис Фёдорович (род. 1949) — российский учёный, профессор. Примечания